Кристи Рене Толивер (; род. 27 января 1987 года в Гаррисонберге, штат Виргиния, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступающая в женской национальной баскетбольной ассоциации за команду «Лос-Анджелес Спаркс». Была выбрана на драфте ЖНБА 2009 года в первом раунде под общим третьим номером клубом «Чикаго Скай». Играет на позиции защитника. Чемпионка ВНБА 2016 года в составе «Лос-Анджелес Спаркс» и 2019 года в составе «Вашингтон Мистикс».

Биография

Начало карьеры 
Кристи Толивер родилась в городе Гаррисонберг (штат Виргиния) в семье бывшего судьи НБА Джорджа Толивера и Пегги Толивер. Училась в школе Гаррисонберга и окончила её в 2005 году.

Толивер поступила в Университет Мэриленда, где стала знаменитой, благодаря своей хорошей игре в концовках. В 2006 году выиграла чемпионат NCAA.

ЖНБА 

В 2009 году Толивер была выбрана на драфте ЖНБАв первом раунде под общим третьим номером командой «Чикаго Скай». Перед стартом своего второго сезона в ЖНБА она перешла в «Лос-Анджелес Спаркс». С сезона 2012 года стала выходить в стартовом составе, зарекомендовав себя одним из лучших игроков команды, а в конце августа стала лучшим игроком недели. По итогам сезона Кристи Толивер была названа самым прогрессирующим игроком ЖНБА, набирая в среднем за игру по 17,5 очков, 4,9 передачи и 3,2 подбора.

Достижения 
 Двукратный обладатель Кубка Европы: 2013, 2014.
 Чемпионка Евролиги: 2016.
 Серебряный призёр Евролиги: 2015.
 Бронзовый призёр Евролиги: 2017
 Чемпионка России: 2015, 2016, 2017
 Чемпионка женской НБА: 2016, 2019.

Примечания

Ссылки 
 Аккаунт в Твиттере
 Профайл на сайте wnba.com
 Статистика на сайте basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Чикаго Скай»
Игроки ЖБК «Раанана Герцлия»
Игроки «Лос-Анджелес Спаркс»
Игроки ЖБК «Шопрон»
Игроки ЖБК «Динамо» Москва
Игроки БК УГМК
Игроки «Вашингтон Мистикс»